Moghradictis (Моградиктис — „моградска ласица”) је изумрли род виверида који је у периоду раног Миоцена настањивао подручје Египта.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 оазе Могра (која се налази у близини локалитета гдје су пронађени фосилни остаци овог рода),
 и латинске ријечи иктис (лат. -{ictis}-), која значи ласица.

Назив врсте Moghradictis nedjema у преводу значи „мила моградска ласица”.

Опис 
Зуби врсте Moghradictis nedjema указују на то да је ова врста била сваштојед, тачније, омјер меса присутног у исхрани ове врсте је био између омјера хипермесоједа и мезомесоједа.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказани кладограм представља филогенетске везе рода Moghradictis.

Види још 
 Вивериди
 Stenoplesictidae (полифилетска породица)

Референце

Спољашње везе 

Вивериди
Изумрли сисари Африке